Tadeusz Romuald Teofil Blicharski (ur. 1896) – podporucznik piechoty Wojska Polskiego, żołnierz 6 pułku piechoty LP, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Tadeusz Blicharski ps. „Józwa” (1897–1940) – kapitan administracji Wojska Polskiego, żołnierz 6 pułku piechoty LP, odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy